

Presentación previa 
Alejandro Falla era el defensor del título, pero no pudo defender el título tras perder en cuartos de final con Jordi Samper-Montaña.

Daniel Gimeno-Traver ganó el título tras derrotar a Gastão Elias en la final.

Cabeza de serie 

  Paolo Lorenzi (Segunda ronda)
  Víctor Estrella (Cuartos de final)
  Andreas Haider-Maurer (Cuartos de final)
  Alejandro Falla (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Albert Montañés ''(Segunda ronda)
  Alejandro González ''(Primera ronda)
  '''Daniel Gimeno-Traver (Campeón)
  João Souza (Segunda ronda)

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias
 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bucaramanga 2015